Кампо Императоре:
 Кампо Императоре — плато в Апеннинах
 Кампо Императоре — высокогорный отель
 Кампо Императоре — астрономическая обсерватория.